Рамазан (и производни) може да се отнася за някое от следните понятия.

 Рамадан – месец от ислямския календар
 Рамадан – месечно говеене (разширен пост) в исляма
 Рамадан – село в Иран

Имена 
 Лични имена
 Рамадан Асуихли (1879÷1920) – основател на Триполитанската република (1918), турчин
 Рамадан Аталай (р. 1957) – български политик, народен представител
 Рамадан Даруиш (р. 1988) – египетски джудист, африкански шампион
 Рамадан Зейнели (1952÷1993) – северномакедонски детски писател
 Рамадан Лолов (1904÷1967) – български народен певец и кларинетист
 Рамадан Рагап (р. 1979) – египетски футболист в чужбина
 Рамадан Собхи (р. 1997) – египетски футболист в чужбина
 Рамадан Соколи (1920÷2008) – албански етномузиколог, музикант и писател
 Рамадан Шалах (р. 1958) – водач на „Палестински ислямски джихад“
 Рамадан Читаку (1914÷1990) – албански политик, основател на Компартията, финансов министър
 Рамадан Ясер (р. 1980) – египетски боксьор, олимпиец (2008)

 Бащини имена
 Ахмед Рамадан Думбуя – политик от Сиера Леоне, външен министър (1992, 2001÷2002)
 Мухаммад Саид Рамадан ал-Бути (1929÷2013) – сирийски ислямски богослов, етнически кюрд

 Фамилни имена
 Волфганг Рамадан (р. 1960) – германски актьор и музикант
 Зекирия Рамадан (р. 1978) – северномакедонски футболист и треньор
 Ибрахим Рамадан (р. 1988) – египетски щангист, олимпиец (2016)
 Исмет Рамадан (р. 1998, Пазарджик) – български футболист
 Кида Ходър Рамадан (р. 1976) – германски актьор от Ливан, етнически кюрд
 Константин Рамадан (1896÷1958) – румънски актьор, народен артист
 Мохамед Рамадан – няколко души с тези имена
 Нахла Рамадан (р. 1985) – египетска щангистка, олимпийка (2004, 2012)
 Николай Рамаданов (р. 1953, София) – български композитор и педагог
 Саид Рамадан (1926÷1995) – египетски и швейцарски панислямист, деец на „Мюсюлманско братство“
 Самах Рамадан (р. 1978) – египетска джудистка, африканска шампионка
 Тарик Рамадан (р. 1962) – швейцарски религиовед и ислямски богослов, етнически египтянин
 Таха Ясин Рамадан (1938÷2007) — иракски политик, вицепрезидент (1991÷2003), командващ Народната армия, кюрд
 Хана Рамадан (р. 1997) – египетска проф. скуошърка
 Хани Рамадан (р. 1959) – швейцарски имам и есеист, етнически египтянин
 Ясмин Рамадан (р. 1974) – германска писателка

Вижте също 
 Рамазан (пояснение)

Източници